Apponyi Antal György (1751–1817) nagybirtokos főnemes, politikus, főispán, az Apponyi családi könyvtár alapítója.
Apponyi Antal (1782–1852) diplomata.
Apponyi Antal (1852–1920) császári és királyi kamarás, Nagyküküllő vármegye főispánja, főrendiház örökös tagja, Pusztaszentmiklós és Kondoros birtokosa.